(584) Семирамида () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу S. Он был открыт 15 января 1906 года немецким астрономом Августом Копффом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь легендарной ассирийской царицы Семирамиды.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2014 году Марком Эвансом, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 5,0689 ± 0,0001 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,47 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Августом Копффом